Стенчешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Ваду-Пашій.
 Стенчешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Тиргшору-Векі.
 Стенчешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Мушетешть.
 Стенчешть () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Адміністративно підпорядковується місту Стрехая.